Wortegem-Petegem, commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande, dans la province de Flandre-Orientale
 Petegem-aan-de-Schelde, section de la commune belge de Wortegem-Petegem
 Petegem-aan-de-Leie, section de la ville belge de Deinze

Voir aussi 
 Arne Van Petegem, musicien belge (Styrofoam)
 Peter Van Petegem, coureur cycliste belge né en 1970

Homonymie de localités